David Grubbs (né en 1967), un musicien américain ;
 Frank Grubbs (1913-2000), statisticien américain ;
 Gary Grubbs (né en 1949), acteur américain ;
 Robert Grubbs (1942-2021), un chimiste américain.

Toponyme 

 Grubbs, ville de l'Arkansas ;